Кубок Боснии и Герцеговины по футболу 2004/05 года () — 10-й розыгрыш Кубка Боснии и Герцеговины по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте rsssf.com

2004/2005
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2004 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2005 году
Футбол в Европе в 2004 году
Футбол в Европе в 2005 году